Romániai települések román neve
 Négyfalu, Brassó megyében
 Kővárhosszúfalu, Máramaros megyében